Открытый чемпионат Хайдарабада 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является 3-м по счёту, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 7 по 12 февраля 2005 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ли На (№ 57 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хайдарабадский одиночный титул оспорили две теннисистки, раньше не игравшие в финалах турниров ассоциации в этом разряде.
 Саня Мирза становится третьей за три года существования турнира теннисисткой, кто выигрывает в Хайдарабаде свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Янь Цзы и Чжэн Цзе выигрывают свои вторые в карьере титулы на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Хайдарабада по теннису
 WTA Тур 2005
 WTA 4-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Февраль 2005 года
2005